Hansa kan avse:

Hansan –  ett handelsmonopolförbund från mitten av 1300-talet till mitten av 1600-talet
Hansa (djur) – ett släkte av fjärilar
Hansa (köpcentrum) – ett köpcentrum i Malmö
Hansa Records – ett skivbolag i Tyskland 
Hansa Tonstudio – en inspelningsstudio i Berlin
FC Hansa Rostock – en fotbollsklubb i Rostock 
Hansa (bilmärke) – ägt av Borgward
Hansa (isbrytare, 1967) – en finländsk isbrytare som tjänstgjorde mellan 1967 och 1985
S/S Hansa – svenskt passagerarfartyg, sänkt 1944
Hansa Band – ett rockband från Uppsala
Försäkrings AB Hansa – ett svenskt försäkringsbolag bildat 1905 i fusion med Trygg 1970
Trygg-Hansa – ett svenskt försäkringsbolag
Lufthansa – ett tyskt flygbolag